Quick Look () — функция быстрого предварительного просмотра содержимого файла без открытия. Функция разработана Apple и включена в Mac OS X Leopard. Она была впервые анонсирована на WWDC-2007.

О Quick Look 
До появления Quick Look, при просмотре файлов в Finder можно было увидеть значки с их содержимым. Quick Look позволяет пользователю увидеть содержимое файла в Finder «на лету» в полном размере.

Quick Look может просматривать следующие типы файлов: PDF, HTML, QuickTime, ASCII и RTF текст, Apple Keynote, Pages и Numbers, ODF документы, Microsoft Word, Excel, и PowerPoint (включая OOXML), Raw и другие.

Технология Quick Look является составной частью Mac OS X 10.5. Её взаимодействие с другими технологиями можно увидеть на примере работы iChat Theater, Time Machine, Cover Flow в Finder.

Использование 
Для просмотра файла выберите его и нажмите клавишу пробела или значок Quick Look ((File > Quick Look, Cmd-Y)) в окне Finder. Просматриваемый файл будет отображён в новом, автоматически созданном, окне системы на экране вашего компьютера. Для закрывания окна просматриваемого файла нажмите клавишу пробела ещё раз.

Неподдерживаемые форматы 
По умолчанию, начиная с Mac OS X 10.5.4 Quick Look и Cover Flow не поддерживают некоторые форматы файлов. Для того чтобы просматривать такие файлы с помощью Quick Look, необходимо установить специально разработанные для этого плагины других производителей:
 AI (Adobe Illustrator векторный файл) — только значок документа без отображения содержимого файла
 Анимированный GIF — будет показан только первый фрейм файла
 APNG (Анимированный PNG) — будет показан только первый фрейм файла
 CSS — только значок документа без отображения содержимого файла
 FLV (Flash Video File) — только значок документа без отображения содержимого файла
 JNG (JPEG Network Graphic) — только значок документа без отображения содержимого
 MKV (Matroska video) — только значок документа без отображения содержимого
 MNG (Multiple-image Network Graphic) — только значок документа без отображения содержимого
 OGM (Ogg Media video) — только значок документа без отображения содержимого
 RM, RMVB (Real Media video files) — только значок документа без отображения содержимого
 SWF (Shockwave Flash video) — только значок документа без отображения содержимого
 textClipping (Собственный неотформатированный текстовый файл Apple) — только значок документа без отображения содержимого
 VOB (Video Object, DVD формат) — только значок документа без отображения содержимого
 XML (Extensible Markup Language текстовый файл) — только значок документа без отображения содержимого

Ссылки 
 О Quick Look на сайте Apple
 Плагины для Quick Look

Программное обеспечение Apple